Чемпиона́т Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1935 го́да  () — 15-й чемпионат Латвии по футболу, девятый под названием «Высшая лига».

Турнирная таблица

Ссылки 
 RSSSF 

1935
Футбол в Латвии в 1935 году